Jean-Charles-Joseph Laumond, (1753-1825), était un administrateur français.
 Jean-Baptiste Laumond, (1865-1957), était un homme politique.
 Louis Laumond, (1829-1895), était un homme politique français. 
 Jean-Paul Laumond (1953-2021), est un roboticien français.

Homonymie
Homonymie de patronyme